Reinhardshofen ist der Ortsname von

 Reinhardshofen (Gutenstetten), Ortsteil der Gemeinde Gutenstetten, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Reinhardshofen (Pielenhofen), Ortsteil der Gemeinde Pielenhofen, Landkreis Regensburg, Bayern

Siehe auch:
 Reinhartshofen